Bahrendorf ist der Name folgender Orte:

 Bahrendorf, Ortsteil von Sülzetal, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Bahrendorf (Hitzacker), Ortsteil von Hitzacker, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Bahrendorf, früherer Name von Niedźwiedź (Powiat Lipnowski), Ort im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch
 Barendorf (Begriffsklärung)
 Bahrdorf, Gemeinde im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen